De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later.
Onderstaande kalender geldt voor Gelderland, waar men in juli 1700 elf dagen oversloeg.

Overgangskalender
1700
Geschiedenis van Gelderland